, 2017

Les Dialioideae sont une des six sous-familles de plantes de la  famille des Fabaceae (Leguminoseae) définies en 2017 par le Legume Phylogeny Working Group. Cette sous-famille, qui comprend de nombreux arbres et arbustes tropicaux, regroupe 17 genres (soit environ 90 espèces) largement répandus dans les régions tropicales. Elle correspond à un clade précédemment inclus dans la sous-famille des Caesalpinioideae.
Elle répond à la définition cladistique suivante : 

Les membres de cette sous-famille partagent également les caractéristiques morphologiques suivantes : présence d'inflorescences cymeuses, absence de  trachéides aréolées dans le xylème et perte importante d’organes.

Liste des genres 
Les Dialioideae comprennent les genres suivants :

Phylogénie 
Les Dialioideae présentent les relations phylogénétiques suivantes (comparer )

Notes et références

Liens externes 

 
 

Sous-famille de Fabaceae (nom scientifique)